L'espressione in lingua inglese Laughing Gas (in italiano "gas esilarante") può riferirsi a:

Cinema 
 Laughing Gas – cortometraggio muto del 1907 diretto da Edwin S. Porter
 Laughing Gas – cortometraggio muto del 1907 diretto da J. Stuart Blackton
 Charlot dentista (Laughing Gas) – cortometraggio muto del 1914 con Charlie Chaplin
 Laughing Gas – cortometraggio muto del 1915 prodotto dalla Mittenthal Film Company
 Laughing Gas – cortometraggio muto del 1920 diretto da Tom Buckingham
 Laughing Gas – cortometraggio muto del 1922 diretto da Erle C. Kenton

Letteratura 

 Gas esilarante (romanzo) (Laughing Gas) – romanzo del 1936 di P. G. Wodehouse

Altro 

 Reggie Attache – giocatore di football statunitense, nativo americano, conosciuto anche come Laughing Gas